A belga Kim Clijsters sikeresen védte meg visszatérése után szerzett első címét. 2009-es döntőbeli ellenfelét, a dán Caroline Wozniackit ezúttal az elődöntőben verte meg, a döntőben egy óra alatt, sima két játszmában győzte le az orosz Vera Zvonarjovát.

Kiemeltek 

 Caroline Wozniacki (elődöntő)
 Kim Clijsters (győztes)
 Venus Williams (elődöntő)
 Jelena Janković (harmadik kör)
 Samantha Stosur (negyeddöntő)
 Francesca Schiavone (negyeddöntő)
 Vera Zvonarjova (döntő)
 Li Na (első kör)
 Agnieszka Radwańska (második kör)
 Viktorija Azaranka (második kör, agyrázkódás miatt feladta)
 Szvetlana Kuznyecova (negyedik kör)
 Jelena Gyementyjeva (negyedik kör)
 Marion Bartoli (második kör)
 Marija Sarapova (negyedik kör)
 Yanina Wickmayer (negyedik kör)
 Sahar Peér (negyedik kör)

<ol start="17">
 Nagyja Petrova ''(első kör)
 Aravane Rezaï ''(második kör)
 Flavia Pennetta ''(harmadik kör)
 Anasztaszija Pavljucsenkova ''(negyedik kör)
 Cseng Csie ''(második kör)
 María José Martínez Sánchez ''(második kör)
 Marija Kirilenko ''(harmadik kör)
 Daniela Hantuchová ''(harmadik kör)
 Alexandra Dulgheru ''(harmadik kör)
 Lucie Šafářová ''(első kör)
 Petra Kvitová ''(harmadik kör)
 Alisza Klejbanova ''(második kör)
 Aljona Bondarenko ''(harmadik kör)
 Jaroszlava Svedova ''(első kör)
 Kaia Kanepi ''(negyeddöntő)
 Cvetana Pironkova ''(második kör)
</ol>

 Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

{{8TeamBracket-Tennis3
| RD1=negyeddöntő
| RD2=elődöntő
| RD3=Döntő

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Dominika Cibulková
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=31
| RD1-team3= Kaia Kanepi
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Vera Zvonarjova
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Francesca Schiavone
| RD1-score5-1=65
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-4= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Venus Williams
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Samantha Stosur
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Kim Clijsters
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Caroline Wozniacki
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Vera Zvonarjova
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Venus Williams
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=62
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Kim Clijsters
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Vera Zvonarjova
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Felső ág 
 Első szakasz 

 Második kör 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Szvetlana Kuznyecova
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Date Kimiko
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Regina Kulikova
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Anastasija Sevastova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Yvonne Meusburger
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jill Craybas
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Marija Kirilenko
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Jaroszlava Svedova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= L Domínguez Lino
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Anna Csakvetadze
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= Urszula Radwańska
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Dominika Cibulková
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Stefanie Vögele
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Katerina Bondarenko
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Li Na
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Szvetlana Kuznyecova
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Anastasija Sevastova
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Yvonne Meusburger
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=0
| RD2-seed04=23
| RD2-team04= Marija Kirilenko
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=PR
| RD2-team06= Urszula Radwańska
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Dominika Cibulková
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Katerina Bondarenko
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=67

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= Szvetlana Kuznyecova
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= Marija Kirilenko
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Dominika Cibulková
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=11
| RD4-team01= Szvetlana Kuznyecova
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Dominika Cibulková
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

 Harmadik szakasz 

 Alsó ág 
 Ötödik szakasz 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Francesca Schiavone
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Morita Ajumi
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Maria Elena Camerin
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Sophie Ferguson
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Melanie Oudin
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Olha Szavcsuk
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Vera Dusevina
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Aljona Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=20
| RD1-team09={{Nowrap| A Pavljucsenkova}}
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= K Barrois
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= M Larcher de Brito
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Szánija Mirza
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Gisela Dulko
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Angelique Kerber
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Monica Niculescu
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Viktorija Azaranka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= Francesca Schiavone
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Maria Elena Camerin
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Melanie Oudin
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= Aljona Bondarenko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=20
| RD2-team05={{Nowrap| A Pavljucsenkova}}
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Szánija Mirza
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Gisela Dulko
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=10
| RD2-team08= Viktorija Azaranka
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=r
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= Francesca Schiavone
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=29
| RD3-team02= Aljona Bondarenko
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források 
 
 
 

N1